Miejscowości w USA:
 Blue Lake – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt

Gminy w USA:
 Blue Lake (ang. Blue Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Blue Lake (ang. Blue Lake Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon

Jeziora:
 w Australii:
 Blue Lake (Australia) – jezioro powulkaniczne w Mount Gambier
 Blue Lake (Nowa Południowa Walia)
 Blue Lake (Nowa Zelandia)
 w USA:
 Blue Lake (Alaska)
 Blue Lake (Kalifornia)
 Blue Lake (Michigan)
 Blue Lake (Utah)
 Blue Lake (Nowy Meksyk)
 Jezioro Błękitne (Polska)
 Blue Lake (Brazylia)
 Blue Lake National Park, Queensland, naw wyspie North Stradbroke